Славковиці — назва окремих населених пунктів.

 Славковиці — село в Польщі, Малопольське воєводство, Велицький повіт.
 Славковиці — село в Україні, Житомирська область, Коростенський район.